Mosenberg ist der Name von

 verschiedenen Orten
 Mosenberg (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil des Marktes Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Mosenberg (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Mosenberg (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil der Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 mehreren Bergen
 Mosenberg (Eifel) (517 m), eine Vulkangruppe mit dem Windsborn-Kratersee bei Bettenfeld in der Vulkaneifel
 Mosenberg (Homberg) (437 m), etwa 3 km nördlich von Homberg (Efze) in Nordhessen, mit dem
 Flugplatz Mosenberg, hauptsächlich für Segelflug genutzt
 Mosenberg bei Homberg, Naturschutzgebiet
 Mosenberg (Stölzinger Gebirge) (485,8 m) westlich von Cornberg-Königswald in Nordhessen